Алекса́ндр Рахма́нов:
 Рахманов, Александр Александрович (род. 1976) — замгоссекретаря СБ РБ.
 Рахманов, Александр Андреевич (род. 1989) — российский шахматист.
 Рахманов, Александр Васильевич (1878—1949) — российский, советский патоморфолог и физиотерапевт, генерал-майор медицинской службы.
 Рахманов, Александр Николаевич (1861—1926) — российский, советский врач-акушер.